Kreisgericht Angermünde steht für:

 Kreisgericht Angermünde (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Angermünde (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)